

Cinema 
 Gloria – film del 1916 diretto da Lorimer Johnston
 Gloria – film del 1916 diretto da Laurids Skands
 Gloria (What Price Glory?) – film del 1926 diretto da Raoul Walsh
 Gloria – film del 1931 diretto da Hans Behrendt
 Gloria – film documentario del 1934 diretto da Roberto Omegna
 Gloria - Una notte d'estate (Gloria) – film del 1980 diretto da John Cassavetes
 Gloria – film del 1999 diretto da Manuela Viegas
 Gloria – film del 1999 diretto da Sidney Lumet
 Gloria – film del 2013 diretto da Sebastián Lelio
 Gloria – film del 2014 diretto da Christian Keller

Geografia 
Brasile
Glória – comune dello stato di Bahia
Glória d'Oeste – comune dello stato del Mato Grosso
Glória de Dourados – comune dello stato del Mato Grosso do Sul
Glória do Goitá – comune dello stato del Pernambuco
Glória, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
Filippine
Gloria – municipalità della provincia di Oriental Mindoro
Portogallo
Glória – freguesia di Aveiro
Glória – freguesia di Estremoz
Glória do Ribatejo – freguesia di Salvaterra de Magos

Fumetti 
 Gloria – personaggio dell'universo Disney, fidanzata di Pippo

Letteratura 
 Gloria – romanzo di Vladimir Nabokov del 1932
 Gloria – romanzo di Sergio Ferrero del 1966
 Gloria (Forbidden Fruit) – romanzo di Erica Spindler, n. 121 della collana I nuovi bestsellers

Musica 
 Gloria – cantante italiana
 Gloria – cantante bulgara
 Gloria – gruppo musicale statunitense
 
 Gloria – varie composizioni di Antonio Vivaldi
 Gloria – cantata di Georg Friedrich Händel del 1705
 Gloria – opera lirica di Francesco Cilea del 1907
 Gloria – canzone doo-wop di Leon René degli anni quaranta
 Gloria – canzone dei Them del 1964, ripresa poi anche da Patti Smith e dai Doors
 Gloria – album degli Shadows of Knight del 1966
 Gloria – traccia dell'album Horses di Patti Smith del 1975 (cover dei Them)
 Gloria – album di Umberto Tozzi del 1979
 Gloria – singolo di Umberto Tozzi del 1979, dall'album omonimo; una cover è stata fatta da Laura Branigan nel 1982 e un'altra da Fiorello nel 1992
 Gloria – singolo degli U2 del 1981, dall'album October
 Gloria – album di Donatella Moretti del 1995
 Gloria! – album di Gloria Estefan del 1998
 Gloria – album degli Okean El'zy del 2005
 Gloria – album dei Disillusion del 2006
 Gloria – EP degli Hawk Nelson del 2006
 Gloria – singolo di Yui del 2010
 Gloria – canzone del gruppo svedese Mando Diao
 Gloria – canzone del gruppo visual kei giapponese Matenrou Opera
 Gloria – singolo della cantante francese Jain del 2019
 Gloria – album di Sam Smith del 2023

Religione 
 Gloria – manifestazione della presenza di Dio nella tradizione religiosa giudaico-cristiana
 Gloria – inno cristiano, "dossologia maggiore"
 Gloria – abbreviazione di Gloria al Padre, "dossologia minore"
 Gloria – nell'arte sacra, decorazione che significa la presenza di Dio, simbolizzata dai raggi divini

Sport 
 Gloria Buzău – squadra di calcio rumena
 Gloria Bistrita – squadra di calcio rumena
 Grêmio Esportivo Glória – squadra di calcio brasiliana
 Gloria – squadra di ciclismo italiana

Televisione 
 Gloria – serie televisiva statunitense degli anni 1980
 Gloria – serie televisiva sudcoreana del 2010
 Gloria – personaggio della sitcom Camera Café
 Gloria - serie televisiva franco-belga del 2021.

Altro 
 Gloria – nome proprio di persona italiano femminile

 Gloria – dipinto del 1551-1554 di Tiziano Vecellio
 Gloria – fenomeno ottico

Altri progetti